Пластуновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Пластуно́вка — простонародное название станицы Пластуновская в Динском районе Краснодарского края.

Украина 
 Пластуновка — бывшее село в Белокуракинском районе Луганской области, ликвидировано в 2006 году
 Пластуновка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.